

Таскескен — село, Сариагаський район, Туркестанська область
 Таскескен — село, Урджарський район, Абайська область